

Patronyme 

 Pierre Fresnay (1897-1975), nom de scène de Pierre Jules Louis Laudenbach, acteur français de théâtre et de cinéma ;
 Guy du Fresnay (1877-1937), écrivain, scénariste et metteur en scène français.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Fresnaye est une banlieue résidentielle située au sud-ouest de la ville du Cap.

France 
 Aube, commune.
 Fresnay, commune.

 Calvados
 Fresnay-le-Crotteur, lieu-dit de la commune de Saint-Gabriel-Brécy.
 L'église Notre-Dame-de-Fresnay à Oudon.
 Fresney-le-Puceux, commune.
 Fresney-le-Vieux, commune.

 Eure
 Fresney, commune.
 Saint-Germain-de-Fresney, commune.

 Eure-et-Loir
 Fresnay-l'Évêque, commune.
 Fresnay-le-Comte, commune.
 Fresnay-le-Gilmert, commune.

 Ille-et-Vilaine
 Fresnay, lieu-dit de la commune de Tresbœuf.
 La Fresnais, commune.
 Le Moulin de Fresnais, lieu-dit de la commune de Saint-Germain-sur-Ille.

 Isère
 Le Freney-d'Oisans, commune.

 Loire-Atlantique
 Fresnay-en-Retz, commune.

 Loiret
 Fresnay-l'Aubry, lieu-dit de la commune de Bazoches-les-Gallerandes.

 Marne
 Faux-Fresnay, commune.

 Mayenne
 Château de Fresnay, monument historique français, situé à Le Bourgneuf-la-Forêt.

 Orne
 Fresnay-le-Samson, commune ;
 Le Fort Fresnay, lieu-dit de la commune de Fresnay-le-Samson ;
 La Fresnaie-Fayel, commune ;
 La Fresnaye-au-Sauvage, commune.
 La Bruyère-Fresnay, lieu-dit de la commune de Champosoult ;
 Le Haut-Fresnay, lieu-dit de la commune de Loré ;
 Fresnay-le-Buffard, lieu-dit de la commune de Neuvy-au-Houlme ;
 Fresnay, lieu-dit de la commune de Sainte-Céronne-lès-Mortagne.

 Sarthe
 Fresnay-sur-Sarthe, commune nommée Fresnay-le-Vicomte avant la révolution ;
 La Fresnaye-sur-Chédouet, ancienne commune française fusionnée depuis le 1er janvier 2015 avec six autres communes sous le nouveau nom de Villeneuve-en-Perseigne ;
 Le Moulin de Fresnay, lieu-dit de la commune de Auvers-le-Hamon.

 Savoie
 Freney, commune.

 Seine
 Place Henri-Frenay, voie du  de Paris.

 Seine-Maritime
 Fresnay-le-Long, commune.

 Var
 La Garde-Freinet, commune.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France